TYT steht für:
 The Young Turks, ein US-amerikanisches Medien-Netzwerk

tyt steht für:
 Tày Tac (ISO-639-3-Code), eine der Tai-Sprachen in Vietnam

Abkürzung